Batis puede referirse a:
Batis, género de plantas.
Batis, género de aves.
Batis de Lámpsaco, filósofo epicúreo.
Huberto Batis (n. 1934), escritor, crítico, ensayista y editor mexicano.